Con el nombre Somalilandia se conoce a los siguientes territorios ubicados en el cuerno de África:

 Somalilandia, una república autodeclarada que es reconocida internacionalmente como una región autónoma de Somalia;
 Somalilandia británica, un antiguo protectorado británico en el territorio de lo que hoy el noroeste de Somalia;
 Somalilandia francesa, una antigua colonia francesa que actualmente es el país de Yibuti; o
 Somalilandia italiana, una antigua colonia italiana en el territorio de la actual noreste, centro y sur de Somalia.